

Баєвка — селище, Алатирський район, Чувашія
 Баєвка — селище, Новокузнецький район, Кемеровська область